Niemcy:
 Münchweiler am Klingbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatznat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Münchweiler an der Alsenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Münchweiler an der Rodalb – gmina  w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Zobacz też:
 Glan-Münchweiler